Эвари́сто де Масе́до Фи́льо  (; 22 июня 1933, Рио-де-Жанейро) — бразильский футболист, нападающий. Игрок сборной Бразилии. Входит в число лучших снайперов «Барселоны» за всю историю клуба. После окончания карьеры стал успешным тренером, выиграв 6 чемпионатов штата Баия, 4 чемпионата штата Пернамбуку, 1 чемпионат Бразилии (с клубом Баия) и Кубок Персидского залива (с Катаром). Так же работал на родине с клубами «Фламенго», «Флуминенсе», «Баия», «Васко да Гама», «Коринтианс», «Гремио», «Атлетико Паранаэнсе», «Крузейро», «Сантос» и другими.

Клубная статистика

Достижения 
 Чемпион Лиги Кариока: 1953, 1954, 1955, 1965
 Чемпион Испании: 1959, 1960, 1963, 1964, 1965
 Обладатель Кубка ярмарок: 1958, 1960
 Обладатель Кубка Испании: 1959

Ссылки 
 Fla Estatistica 

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1952 года
Игроки ФК «Мадурейра»
Игроки ФК «Фламенго»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Футбольные тренеры Бразилии
Тренеры сборной Катара по футболу
Тренеры сборной Бразилии по футболу
Тренеры сборной Ирака по футболу
Тренеры ФК «Флуминенсе»
Тренеры ФК «Васко да Гама»
Тренеры ФК «Баия»
Тренеры ФК «Бангу»
Тренеры ФК «Санта-Круз» Ресифи
Тренеры ФК «Америка» Рио-де-Жанейро
Тренеры ФК «Гуарани» Кампинас
Тренеры ФК «Гремио»
Тренеры ФК «Крузейро»
Тренеры ФК «Сантос»
Тренеры ФК «Фламенго»
Тренеры ФК «Атлетико Паранаэнсе»
Тренеры ФК «Витория» Салвадор
Тренеры ФК «Коринтианс»